Interstate 82 peut désigner :

 Interstate 82, une autoroute inter-États américaine ;
 Interstate '82, un jeu vidéo de combat motorisé sorti en 1999.

Voir aussi